Cuvântul Quincy, care desemnează în limbajul cotidian al limbii engleze un adjectiv asociat fructului gutuie, poate fi și un nume propriu, fie de familie, fie un al doilea prenume sau chiar un nume de localități după cum urmează mai jos.

Conform etimologiei normande, Quincy ar fi un fost nume propriu normand (provenit dintr-un loc din Franța de astăzi) care s-ar fi numit Quincy ori Quincey, fiind un derivat al termenului latin Quintus, desemnând al cincilea sau chiar al cincilea născut (al unei familii).

Localități 

 Quincy, statul 
 Quincy, statul

Președinte american 

 John Quincy Adams, cel de-al șaselea președinte american

Alte utilizări 

 Quincy (Bleach), personaje fictive dintr-o serie de desene animate japoneze

Vezi și 

 Quincy (nume de familie)

Nume proprii